Onderdistrict in Indonesië
 Koto Tangah (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Padang in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Koto Tangah (Bukik Barisan), een plaats in het regentschap Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra
 Koto Tangah (Payakumbuh Barat), een plaats in het regentschap Payakumbuh in de provincie West-Sumatra
 Koto Tangah (Tanjung Emas), een plaats in het regentschap Tanah Datar in de provincie West-Sumatra